Catharinaklooster (Gouda), voormalig klooster in Gouda
Catharinaklooster (Haarlem), voormalig klooster in Haarlem
Catharinaklooster (Nijkerk), voormalig klooster in Nijkerk
Catharijneconvent in Utrecht, Nederland
Katharinaklooster op het schiereiland Sinaï in Egypte